Maomé (em turco: Mehmet) — fundador da religião muçulmana

Sultões otomanos 
  (r. 1413–1421)
 Maomé II, o Conquistador (r. 1444–1446 e 1451–1481)
  (r. 1595–1603)
  (r. 1648–1687)
 Mehmed V (r. 1909–1918)
 Mehmed VI (r. 1918–1922)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história